Крошицкий — русская фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Крошицкий, Михаил Павлович (Крошечкин-Крошицкий) (1894—1972) — советский живописец, музейный работник, педагог.
 Бухонко-Крошицкий Д. А. — фотограф и журналист.

Примечания